

Métal et dérivés 
L'acier est un alliage, qui se présente sous plusieurs formes :
 l'acier de cémentation, le métal issu d'un procédé de transformation du fer en acier par une cémentation ;
 l'acier cémenté, un acier durci en surface par induction d'autres minéraux. Par exemple, induction de carbone à haute température ;
 l'acier Corten, un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée.
 l'acier au creuset, le métal issu d'un certain nombre de procédés historiques d'élaboration d'acier dans un creuset ;
 l'acier de Damas est, historiquement, le terme utilisé en premier lieu pour désigner un acier (aussi appelé wootz), élaboré en Inde et forgé au Moyen-Orient (par erreur ou abus de langage, le terme a ultérieurement été employé pour désigner des matériaux composites) ;
 les aciers duplex, des aciers inoxydables appartenant à la famille des aciers austéno-ferritiques ;
 l'acier électrique, un acier spécialement fabriqué pour obtenir certaines propriétés magnétiques ;
 l'acier inoxydable, couramment appelé acier inox ou inox, une famille d'aciers, alliages de fer et de carbone, auxquels on ajoute essentiellement du chrome ;
 les aciers maraging, des alliages connus pour leur importante résistance et dureté, tout en gardant une bonne ductilité ;
 l'acier naturel, le métal obtenu par les procédés d'affinage de l'acier à partir de fonte ;
 les aciers à outils, aussi appelés aciers à outil ou aciers outil, des aciers utilisés pour la fabrication d'outils mécaniques ;
 l'acier rapide ou (acier rapide supérieur), les aciers outils ayant la capacité de conserver leur trempe à haute température ;
 le Low-background steel ou littéralement « acier à faible fond », n'importe quel acier produit avant l'explosion des premières armes nucléaires dans les années 1940 et 1950.

Patronyme 

 Michel-Victor Acier (1736-1799), sculpteur français.

Autres 
 Gris acier, une couleur
 Acier, la couleur grise en héraldique
 Acier, un film italien de Walter Ruttmann sorti en 1933